

Patronyme 

 André Ségalat (1910-1986), personnage politique et haut fonctionnaire français
 Laurent Ségalat (1964-), généticien, essayiste, libraire et juriste français, condamné pour meurtre en 2012.
 Roger-Jean Ségalat (1934-2010), enseignant, documentaliste, iconographe, libraire, poète et écrivain suisse

Homonymie
Homonymie de patronyme